Вильмер Андрес Лопес Аргедас (; 3 августа 1971, Алахуэла) — коста-риканский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Кармелита». Большую часть Лопес провёл в одной из сильнейших коста-риканских команд — «Алахуэленсе». Вместе с ней он неоднократно становился чемпионом страны. В 1998 году полузащитник на некоторое время уезжал в Колумбию, однако не сыграв ни одного матча за «Депортес Толима», он вернулся в «Алахуэленсе». Всего за клуб Лопес провел около пятисот матчей и забил 80 голов.

Карьера в сборной 
За сборную Коста-Рики Лопес дебютировал в 1995 году. Вместе с ней он принимал участие на двух Кубках Америки и на Чемпионате мира 2002 года. Чуть ранее поездки на мундиаль, хавбек вместе с коста-риканцами становился серебряным призёром в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ в США. Всего за «тикос» футболист провёл 76 игр, в которых забил шесть голов.

Тренерская деятельность 
Свою карьеру наставника Лопес начал в коста-риканском клубе низшей лиги «Хако Райс». Через шесть лет — в 2017 году — он стал главным тренером «Алахуэленсе».

Достижения

Международные 
   Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (2): 1998, 2004.
   Обладатель Клубного кубка UNCAF (3): 1996, 2002, 2005.
   Серебряный призёр Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2002.

Национальные 
  Чемпион Коста-Рики (4): 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Кармелита»
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Футбольные тренеры Коста-Рики
Тренеры ФК «Алахуэленсе»